La temporada 2019-20 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, oficialmente Copa Maltín Polar en honor a Jesús "Chivita" Lezama, empezó el 5 de noviembre de 2019 con la visita de las Águilas del Zulia a los Cardenales de Lara, campeones de la temporada pasada. El resto de los partidos inaugurales fueron disputados el mismo día.

Tuvo su temporada regular desde el 5 de noviembre hasta el 29 de diciembre de 2019. La Postemporada se desarrolló entre el 3 y el 27 de enero de 2020. El Derbi de Jonrones y el Juego de las Estrellas que se iban a disputar los días 2 y 3 de diciembre del año 2019 respectivamente, fueron suspendidos por razones desconocidas.

En la Serie Final de la temporada, se vieron las caras por segunda ocasión histórica los Cardenales de Lara y los Caribes de Anzoátegui, ambos disputaron una vibrante y emocionante instancia decisiva que terminó en 7 partidos, donde al final los crepusculares resultaron los ganadores sobre los orientales, para así obtener de esta manera el sexto título en su historia y segundo de forma consecutiva y también el derecho de representar a Venezuela por segunda vez seguida en la Serie del Caribe que se disputó en San Juan, Puerto Rico.

Fue la primera vez en la historia de la liga en la que no se contaba con la participación de jugadores, cuerpo técnico y árbitros pertenecientes a la Major League Baseball, esto tras el veto impuesto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como parte de las  restricciones de actividades estadounidenses en Venezuela. No obstante, dicha medida fue levantada a seis de los ocho equipos justo después de finalizada la ronda eliminatoria.

Veto de Grandes Ligas 
Varias sanciones durante la crisis en Venezuela han sido aplicadas contra individuos por gobiernos extranjeros durante el primer gobierno de Nicolás Maduro como respuesta a la represión de las Protestas en Venezuela de 2014 y las Protestas de 2017, así como también las Elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el adelanto y celebración de las Elecciones Presidenciales por parte del Consejo Nacional Electoral y la ANC. Las sanciones han sido aplicadas contra funcionarios gubernamentales activos y retirados, incluyendo a miembros del Tribunal Supremo de Justicia, de la ANC, miembros de las Fuerzas Armadas y de cuerpos de seguridad y empresas privadas acusados de estar involucrados en abusos de derechos humanos, corrupción, degradación del Estado de Derecho y represión de la democracia.

La norma fue impuesta por la administración del presidente Donald Trump, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por considerar que la Liga Venezolana de Béisbol Profesional recibe aportes económicos directos del gobierno de Nicolás Maduro mediante el dominante patrocinio de la estatal petrolera PDVSA. Por eso, ningún instructor, entrenador o árbitro que pertenezca al béisbol organizado de la MLB puede participar en Venezuela.

A principios de diciembre de 2019, representantes de la Major League Baseball visitaron Venezuela para inspeccionar estadios, después de que el Departamento del Tesoro estadounidense pusiera en la mesa la posibilidad de poner fin al veto, siendo posteriormente levantado el 1 de enero de 2020, justo después de finalizada la ronda eliminatoria. No obstante, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dio licencia a seis de los ocho equipos de la liga: Águilas del Zulia, Bravos de Margarita, Cardenales de Lara, Caribes de Anzoátegui, Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira. Los dos equipos de la LVBP restantes; Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes quedaron excluidos, alegándose vinculación con fundaciones estatales.

Equipos participantes

Temporada Regular 
Durante la temporada regular, fueron disputados ciento sesenta y ocho (168) partidos, a razón de cuarenta y dos (42) juegos para cada uno de los ocho (8) equipos, y se jugó de la siguiente manera: seis (6) juegos con cada equipo, constando de tres (3) partidos como home club y tres (3) como visitantes.

Finalizada la ronda eliminatoria, clasificaron a la postemporada los seis (6) equipos que obtuvieron el mejor récord de partidos ganados y partidos perdidos.

Posiciones 
Actualizado al 29 de diciembre de 2019.

Frente a Frente

Calendario

Postemporada 
La etapa de postemporada comenzó el 3 de enero y finalizó el 27 de enero de 2020.

Los seis equipos clasificados a la etapa de postemporada disputaron tres series de play-off a siete juegos cada una para ganar cuatro. El primer equipo clasificado se enfrentó al sexto, el segundo al quinto, y el tercero al cuarto. Los ganadores de la Primera Serie avanzaron a las Semifinales. Dentro de los perdedores de la Primera Serie de Postemporada, se escogió al cuarto clasificado mediante la celebración de un Juego de Comodín (Wild Card) que se jugó entre los dos mejores clasificados de la temporada regular. El ganador del juego del comodín se unió a los tres ganadores de la Primera Serie de Postemporada y disputaron las Semifinales, es decir, dos series de play-off también a siete juegos cada una para ganar cuatro. Los dos ganadores de las Semifinales se enfrentaron en la Gran Final, al mejor de siete partidos.

Primera Serie

Tiburones vs. Leones

Cardenales vs. Navegantes

Águilas vs. Caribes

Comodín

Caribes vs. Navegantes

Serie Semifinal

Tiburones vs. Caribes

Cardenales vs. Águilas

Serie Final

Cardenales vs. Caribes

Líderes 

Actualizado al 29 de diciembre de 2019.

Draft 
La escogencia del Draft solo se efectuó después de haberse determinado los clasificados a la postemporada y de acuerdo a las condiciones del campeonato.

Primera Serie 
Para la Primera Serie de Postemporada, se asignaron a los equipos números del uno (1) al diez (10), de acuerdo con el orden en que quedaron en la ronda de clasificación y escogieron sucesivamente del primero al décimo, dos (2) jugadores por equipo para las sustituciones, en el caso de los equipos Tiburones, Águilas, Caribes y Leones, y (1) jugador por equipo para la adición, en el caso de los equipos Cardenales y Navegantes, comenzando con el n° 1 y terminando con el n° 10.

Sustituciones

Serie Semifinal 

Para las Series Semifinales, los tres ganadores de la Primera Serie de Postemporada obtuvieron los números del uno (1) al tres (3), de acuerdo al orden en que quedaron en la ronda de clasificación. El equipo que definió el cuarto lugar en el juego del comodín, fue el número cuatro (4), independientemente de la posición que haya ocupado en la temporada regular. Una vez definidos,
escogieron sucesivamente del primero al cuarto, un (1) jugador por equipo para la sustitución, comenzando con el equipo n° 1 y terminando con el equipo n° 4.

Sustituciones

Serie Final 
Los equipos que clasificaron a la serie final, si no lo han hecho antes, pueden completar los cupos faltantes que no hubiesen llenado de las listas oficiales entregadas por los equipos eliminados.

Sustituciones

Premios y Honores

Jugador de la Semana

Designaciones

Véase también 
 Liga Venezolana de Béisbol Profesional
 Liga Paralela
 Serie del Caribe 2020

Referencias

Enlaces externos
 Liga Venezolana de Béisbol Profesional en LVBP.com
 Winter Leagues: Liga Venezolana de Béisbol Profesional en MLB.com

2019-20
Béisbol en Venezuela en 2019
Béisbol en Venezuela en 2020